Checcacci – cognome italiano
 Giuseppe Felice Checcacci – compositore, direttore d'orchestra e scrittore italiano
 Mario Checcacci – canottiere italiano